«Вбивці місячної квітки» () — майбутній трилер Мартіна Скорсезе. Фільм знятий на основі однойменної документальної книги журналіста Девіда Ґренна, виданої у 2017 році. В головних ролях: Джессі Племенс, Роберт де Ніро і Леонардо Ді Капріо.

Сюжет 
Згідно опублікованому синопсису, фільм розповість про розслідування ФБР в 20-х роках в індіанському поселенні Осадж, де було відкрито родовище нафти, що збагатило місцевих жителів, які пізніше загинули. ФБР відправляє туди агентів під прикриттям з метою розкрити вбивства...

У ролях

Виробництво 
Зйомки фільму розпочалися 19 квітня 2021 року.

Примітки 

Фільми США 2023
Фільми Мартіна Скорсезе
Фільми Paramount Pictures
Фільми англійською мовою
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Оригінальні фільми Apple TV+